Românești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten en plaatsen:
Românești (Bacau)
Românești (Botoșani)
Românești (Dâmboviţa)
Românești (Dolj)
Românești (Iași)
Românești (Maramureş)
Românești (Prahova)
Românești (Satu Mare)
Românești (Grănicești), een dorp in de gemeente Granicesti van Suceava
Românești (Timis)
Românești (Vrancea)